Agua Amarga kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Agua Amarga, Querétaro Arteaga, ort,  Pinal de Amoles, 
 Agua Amarga, San Luis Potosí, ort,